Lekuona ou Lecuona est nom d’origine topographique basque et signifie Le bon endroit. De leku qui signifie « lieu, endroit » et ona qui signifie « le bon ».

Patronymes 
 Gaizka Saizar Lekuona (1980)
 Iker Lecuona (2000-), pilote de vitesse moto espagnol
 Juan María Lekuona (1927-2005) est un écrivain de langue basque.
 Julen Lekuona est un chanteur et écrivain de langue basque.
 Manuel Lekuona (1894-1987) est un prêtre, écrivain, bertsolari et académicien basque espagnol.
 Manuel Francisco Lekuona, Urtxalle, est un pilotari.
 Nicolás Lekuona (1913-1937) est un peintre et photographe basque espagnol.

Voir aussi 
 Ernestina Lecuona (1882-1951) est une pianiste, compositrice et éducatrice cubaine.
 Ernesto Lecuona (1895-1963) est un compositeur et pianiste cubain, frère d'Ernestina.

Prix
 Prix Manuel Lekuona décerné par la Société d'études basques.

Notes et références